Fotbollsallsvenskan 1952/1953 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 8 augusti-16 november 1952 och vårsäsongen spelades 12 april-7 juni 1953.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1952
Fotboll i Sverige 1953
1952/1953
Fotbollssäsongen 1952/1953